Riparovenator (il cui nome significa "cacciatore delle sponde") è un genere estinto di dinosauro teropode spinosauride vissuto nel Cretaceo inferiore (Barremiano) in quella che oggi è la Formazione Wessex, sull'isola di Wight, Regno Unito. Il genere contiene una singola specie, ossia R. milnerae, che rappresenta il secondo spinosauride scoperto in Gran Bretagna. Nonostante i suoi resti incompleti, si stima che Riparovenator misurasse circa 7,7 metri (25,3 piedi) di lunghezza.

Scoperta 
Tra il 2013 e il 2017, sono stati scoperti diversi fossili di spinosauridi sulla spiaggia vicino a Chilton Chine. Tali resti erano generalmente riferiti a Baryonyx, prima che venissero ri-analizzati ed indentificati come due specie nuove alla scienza.

I resti olotipici di questo taxon sono costituiti dagli esemplari IWCMS 2014.95.6 (corpi premascellari), IWCMS 2014.96.1, 2; 2020.448.1, 2 (una scatola cranica disarticolata) e IWCMS 2014.96.3 (un lacrimale parziale e prefrontale), tutte recuperate dalle rocce di Chilton Chine, facente parte della Formazione Wessex. I resti citati includono un frammento nasale posteriore (IWCMS 2014.95.7) e un'ampia serie assiale di 22 vertebre caudali (IWCMS 2020.447.1-39), che rappresentano circa cinquanta singole ossa in totale.

Nel 2021, la specie tipo Riparovenator milnerae è stata nominata e descritta da un team di paleontologi tra cui Chris Barker, Darren Naish, David Hone, Andrea Cau e altri. Il nome del genere, Riparovenator, deriva dal latino ed è composto da rīpārius che significa "della sponda del fiume", e vēnātor che significa "cacciatore". Il nome specifico, milnerae, rende omaggio ad Angela Milner, paleontologa conosciuta per il suo contributo nel descrivere i resti di Baryonyx, deceduta nell'agosto 2021.

Classificazione 
Con la descrizione dei generi Riparovenator e del coevo Ceratosuchops, Barker et al. (2021) hanno recuperato entrambi i generi all'interno della nuova tribù Ceratosuchopsini, all'interno della sottofamiglia Baryonychinae, di cui fa parte, oltre ai generi sopracitati anche il genere africano Suchomimus.

Di seguito è riportato un cladogramma degli studi di Chris Barker, Hone, Darren Naish, Andrea Cau, Lockwood, Foster, Clarkin, Schneider & Gostling (2021):

Paleobiologia 
Riparovenator viveva in un habitat mediterraneo secco nella Formazione Wessex, dove i fiumi ospitavano ampie zone ripariali. Come la maggior parte degli spinosauridi, in queste aree si sarebbe nutrito di pesci e altre prede acquatiche. Il fatto che convivesse con almeno un altro spinosauride, Ceratosuchops, indicherebbe che i due animali occupassero nicchie ecologiche differenti.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Spinosauridi